Miribel puede referirse a: 

 Miribel, comuna de Ain (Francia); o
 Miribel, comuna de Drôme (Francia).